Neosabellaria är ett släkte av ringmaskar. Neosabellaria ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Neosabellaria